Башле (фр. Bachelet) — французская фамилия.

Известные носители:

 Башле, Альфред (; 1864—1944) — французский композитор, руководитель оркестра.
 Башле, Витторио (; 1926—1980) — итальянский юрист и политик, убит Красными бригадами.
 Башле, Жан Луи Теодор (1820—1879) — французский историк и педагог.
 Башле, Пьер (1944—2005) — французский певец и композитор.
Башле,  Жан-Луи  (род. 1965) — французский пианист, писатель и драматург.

Примечания